Стерилізація (від  — безплідний):

 Стерилізація (економіка) — примусове зменшення центро-банком маси безготівкових грошей в обігу, елемент кредитної політики держави
 Стерилізація (мікробіологія) — знищення всіх організмів та агентів, здатних до розповсюджування (наприклад, бактерії, пріони і віруси), з поверхонь, медичного обладнання, харчових продуктів або біологічних середовищ
 Статева стерилізація — знепліднення, тобто позбавлення людини або тварини здатності до відтворення
 Стерилізація жінки
 Стерилізація самиць
 Стерилізація безпритульних тварин